Evonne Goolagong ha battuto in finale Margaret Court 6–4 6–1.

Teste di serie
 Margaret Court (finalista)
 Billie Jean King (semifinali)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Rosie Casals (secondo turno)
 Virginia Wade (quarto turno)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Helga Masthoff (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1971